Владимир Клочков:
 Клочков, Владимир Васильевич (род. 1953) — советский и российский физикохимик.
 Клочков, Владимир Васильевич (1924—2007) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.